

Anno 
 535 o 535 a.C.

Codici 
 535 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Palermo

Matematica 
 535 – numero